Бюрокра́тия:

 Бюрократия — система управления, в которой реальная власть принадлежит чиновничеству.
 Бюрократия — чрезмерное усложнение канцелярских процедур, затягивание канцелярских решений.
 Бюрократия — прослойка канцелярских служащих, чиновничество, номенклатура.